Норагва има више значења:

 Норагва (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Норагва (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику